CKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Clarksburg, Virginia Occidentale (Stati Uniti d'America)
 CKB – codice ISO 639-3 della lingua curda centrale
 CKB – Центральное конструкторское бюро, Central'noe Konstruktorskoe Bjuro